Review of International Political Economy (RIPE) — специализированный экономический журнал. Издание основано в 1994 г.

Журнал пытается определить общие точки зрения политэкономов, исследователей международных отношений, географов и социологов на проблемы международной торговли и финансов, производства и потребления, глобального управления и регулирования, культуры и экологии.

В редакционный совет журнала входят известные экономисты: С. Амин, Б. Коэн, А. Г. Франк, С. Джордж, М. Калдор, А. Липиц, С. Сассен, И. Валлерстайн и др.

Периодичность выхода журнала: 5 номеров в год.

Ссылки 
Страница журнала на сайте издательства «Тэйлор&Фрэнсис»

Экономические журналы
Журналы, появившиеся в 1994 году
Журналы по алфавиту
Журналы на английском языке